Otto Wichterle est un chimiste tchèque inventeur des lentilles souples.
 (3899) Wichterle est un astéroïde auquel on a donné le nom d'Otto Wichterle.
Patronyme allemand
Famille tchèque